Дейовайсио Зефёйк (; родился 11 марта 1998 года, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Герта», выступающий на правах аренды за «Эллас Верона».

Старший брат Дейовайсио, Дженеро — также является профессиональным футболистом.

Клубная карьера 
Зефёйк — воспитанник столичного клуба «Аякс». В июне 2016 года подписал с клубом трёхлетний контракт. 8 августа 2016 года в матче против «Эммена» дебютировал в Эрстедивизи за команду дублёров клуба. 20 апреля 2017 года в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи за основной состав. В начале 2018 года для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Гронинген». 2 февраля в матче против «Витесса» он дебютировал за новый клуб. По окончании аренды Зефёйк подписал полноценный контракт с командой на три сезона. 2 декабря 2018 года в поединке против НАК Бреда забил свой первый гол за «Гронинген».

6 августа 2020 года стал игроком берлинской «Герты».

14 января 2022 года перешёл на правах аренды в английский «Блэкберн Роверс».

Международная карьера 
В 2016 году Зефёйк в составе юношеской сборной Нидерландов принял участие в юношеском чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл в матчах против Хорватии и Франции.

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Герта» Берлин